

Geografia
 Saint-Martin-sous-Vigouroux – comune francese situato nel dipartimento del Cantal

Persone
 Fulcran Vigouroux (1837-1915) – presbitero e biblista francese
 Lawrence Vigouroux (1993) – calciatore inglese naturalizzato cileno